Koningin (titel), een vorstelijke titel
 Koningin (dierenrijk), het vruchtbare vrouwtje in bepaalde insectenkolonies
 Dame (schaken), een schaakstuk dat ook wel koningin wordt genoemd
 Koningin (kaartspel), een kaart uit het standaardkaartspel, ook wel de vrouw genoemd
 Koningin (Sneeuwwitje), een personage